Kindersegnung steht für:

 eine biblische Erzählung; siehe Kindersegnung Jesu
 eine Segenshandlung mancher Kirchen an Kindern; siehe Kindersegnung (Ritus)